Басс-Рок — кам'янистий острів у Північно-Східному Гренландському національному парку.
 Басс-Рок — невеликий острів вулканічного походження в Шотландії.